Lifelines — седьмой студийный альбом норвежской музыкальной группы a-ha. Релиз состоялся 2 апреля 2002 года.

Список композиций 

Русская версия альбома содержит также вступительное слово, записанное Мортеном Харкетом на русском, и 2 бонусных ремикса.

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания 

Альбомы a-ha
Альбомы на английском языке